Des timbres-poste qui ont été émis ou ont été réputés utilisés principalement par des missionnaires, sont nommés émissions des missionnaires :
 émission des missionnaires (Hawaii) ;
 émission des missionnaires (Ouganda), aussi appelé Uganda Cowries ;
 émission des missionnaires (Madagascar).

Timbre